Copa de España (wielrennen), een Spaanse wiellerronde.
 Copa del Rey, een Spaans voetbaltoernooi ook wel de Copa de España genoemd